En telecomunicaciones, un circuito de cuatro hilos es un circuito de dos vías utilizando los dos caminos dispuestos de tal modo que las señales respectivas se transmiten en una dirección solamente por un camino y en la otra dirección por el otro camino. A finales del siglo XX, casi todas las conexiones entre centrales telefónicas eran circuitos de cuatro hilos, mientras que las líneas telefónicas convencionales en residencias y negocios eran circuitos de dos hilos .

El circuito de cuatro hilos recibe su nombre del hecho que, históricamente, un par equilibrado de conductores se utilizaba por completo en cada una de las dos direcciones en transmisiones Dúplex. El término todavía se puede aplicar, por ejemplo, en fibra óptica, a pesar de que sólo se requiere una fibra para transmitir en cada dirección. Un sistema puede separar las direcciones de frecuencia por duplex de frecuencia y certificar los beneficios de un circuito de cuatro hilos, incluso utilizando el mismo par de hilos en ambas direcciones.

Referencias 

Telecomunicaciones
Telefonía